Goldstatus oder Gold-Status bezeichnet:

 den Status eines für seine hohen Verkaufszahlen ausgezeichneten Tonträgers, siehe Goldene Schallplatte.
 das endgültige Entwicklungsstadium bei der Programmierung einer Software, siehe Entwicklungsstadium (Software) #Release.